Dubicze Cerkiewne (plaats), plaats in Polen
 Dubicze Cerkiewne (gemeente), gemeente in Polen